tee — команда, выводит на экран, или же перенаправляет выходной поток команды и копирует его содержимое в файл или в переменную. В первую очередь, команда используется в привязке с перенаправлениями и фильтрами. Используется во множестве оболочек операционных систем, таких как Unix shells, 4DOS/4NT и Windows PowerShell.

Назначение и синтаксис 
tee используется для разделения выводимых программой данных, таким образом данные могут быть использованы для вывода на дисплей и сохранены в файл. Также команда может быть использована для получения промежуточных данных до того, как они будут изменены другой программой или командой. Команда tee считывает стандартный ввод (stdin), после чего записывает его в стандартный вывод (stdout) и одновременно копирует его в подготовленный файл или переменную. Синтаксис различается в соответствии с местом использования команды.

В UNIX 

 tee [ -a ] [ -i ] [ File ... ]

Переменные:
 File Один, или более, файл, который примет данные от tee.
 
Флаги:
 -a Дописать выходящие данные в конец файла, не перезаписывая его содержимого.
 -i Игнорировать ошибки.

По окончании команда возвращает следующие значения состояния выхода:
 0 Стандартный поток ввода (stdin) был успешно записан во все принимающие файлы.
 >0 В случае ошибки.

Примечание: Если при записи в любой удачно открытый файл операнд не удался, данные записываются в следующий удачно открытый файл, операнд и стандартный поток вывода (stdout) завершаются, но состояние выхода будет >0.

Примеры

В UNIX 

 Чтобы одновременно увидеть и сохранить выходные данные:

 lint program.c | tee program.lint

Эта команда покажет стандартные выходящие данные команды lint program.c на средстве вывода, в то же самое время она сохранит полученные данные в файл program.lint. Если такой файл уже существует, он будет перезаписан.

 Чтобы получить данные от команды и дописать их в существующий файл:

 lint program.c | tee -a program.lint

Как и в предыдущем примере, на экран будут выведены данные от команды lint program.c, после чего эти данные будут дописаны в конец файла program.lint. Если такой файл не существует, он будет создан.

 Использование совместно с sudo:

 echo "Body of file..." | sudo tee root_owned_file > /dev/null

В этом примере демонстрируется, как при помощи tee обойти ограничения команды sudo, за счёт которых она не может перенаправлять вывод (stdout) в файл. А дальнейшее перенаправление в /dev/null позволит избежать вывода текста на консоль.

 Перенаправление STDERR:

 ls ./ qwerty 2>&1 | tee ls.log

По умолчанию команда tee записывает в файл только данные от STDOUT, поэтому, если файл «qwerty» отсутствует в текущем каталоге, в файле ls.log будет перечень имеющихся файлов и каталогов и не будет записи о не найденном файле. На экране же будут отображаться выводы как STDOUT, так и STDERR. Если в файл нужно включить так же и данные из STDERR, то необходимо, как в примере выше, перенаправить STDERR на STDOUT.

Инструменты Unix для обработки текста
Администрирование Windows
Межпроцессное взаимодействие